Mitterbichl ist der Ortsname von

 Mitterbichl (Frasdorf), Ortsteil der Gemeinde Frasdorf, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Mitterbichl (Kirchberg im Wald), Ortsteil der Gemeinde Kirchberg im Wald, Landkreis Regen, Bayern
 Mitterbichl (Traunstein), Ortsteil der Stadt Traunstein, Landkreis Traunstein, Bayern